Худшие друзья () — фильмы:

  — южнокорейский короткометражный фильм 2009 года режиссёра Нам Гун Сон.
  — американский комедийный фильм 2014 года режиссёра Ральфа Аренда.